Mortelette ist der Familienname folgender Personen:

 Donatien Mortelette (* 1982), französischer Ruderer
 Dorian Mortelette (* 1983), französischer Ruderer
 François Mortelette (1926–2008), französischer Politiker